Clovis Cazes – pittore francese
 Jean-Louis Cazes – ex calciatore francese
 Pierre-Jacques Cazes – pittore, disegnatore e illustratore francese